Николай Николаевич Све́шников (1907 — ?) — советский учёный в области фотохимии, лауреат Сталинской премии третьей степени.

Биография 
Н. Н. Свешников родился а. В 1935—1966 годах сотрудник НИКФИ, с 1966 года — НИИХИМФОТО. Его работы посвящены синтезу и исследованию свойств оптических сенсибилизаторов, светочувствительных диазосоединений и органических веществ для химико-фотографической промышленности. Участвовал в создании новых типов сенсибилизаторов, позволивших разработать и освоить в промышленности высокочувствительные и специальные сорта киноплёнок. Автор ряда научных трудов и изобретений.

Награды и премии 
 два ордена «Знак Почёта» (14.04.1944 и 15.09.1948)
 Сталинская премия третьей степени (1946) — за участие в разработке новой рецептуры для фотоплёнок

Источники 
 Кинословарь в 2-х томах, М., «Советская энциклопедия», 1966—1970

Примечания 

Изобретатели СССР